Aurox était une distribution Linux supportant de nombreuses langues européennes, pour des logiciels en rapport avec le multimédia et l'éducation. Elle était basée sur Red Hat Linux. Cette distribution était entièrement libre, sous licence GNU GPL.

Elle était connue pour avoir été distribuée avec le magazine « Linux + », disponible dans de nombreuses langues (dont le français) dans 9 pays européens.

Distribution dérivée de Red Hat
Distribution Linux abandonnée